Romàixkino (Udmúrtia), localitat d'Udmúrtia, a Rússia
 Romàixkino (Crimea), localitat de Crimea, a Rússia